Чинакас има више значења:

 Чинакас (Гвазапарес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Чинакас (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Чинакас (Уруачи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику